Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2013 werd van 30 maart tot en met 7 april 2013 gehouden in het Canadese Victoria. Het gastland slaagde er niet in diens titel te verlengen. In de finale was het Zweedse curlingteam te sterk.

Overzicht 
Het was de 55ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 21ste die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Frankrijk, dat achtste was geworden, moest in een duel met Finland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Victoria mocht. Uiteindelijk won Finland dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De eindzege ging uiteindelijk naar Zweden, dat in de finale het gastland versloeg met 8-6. Het was de zesde titel voor Zweden in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Schotland te sterk voor Denemarken.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Zaterdag 21 november 2015, 09:00 uur

Zaterdag 21 november 2015, 09:00 uur

Zaterdag 21 november 2015, 09:00 uur

Zaterdag 21 november 2015, 09:00 uur

Play-offs 
{{Wedstrijdschema laatste 4 playoff
| RD1= Voorrondes
| RD2= Halve finale
| RD3= Finale

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1=  Schotland
| RD1-score1= 5
| RD1-seed2= 2
| RD1-team2=  Zweden
| RD1-score2= 6

| RD1-seed3= 3
| RD1-team3=  Denemarken
| RD1-score3= 6
| RD1-seed4= 4
| RD1-team4=  Canada
| RD1-score4= 8

| RD2-seed1= 1
| RD2-team1=  Schotland
| RD2-score1= 3
| RD2-seed2= 4
| RD2-team2=  Canada| RD2-score2= 6| RD3-seed1= 2
| RD3-team1=  Zweden| RD3-score1= 8'| RD3-seed2= 4
| RD3-team2=  Canada
| RD3-score2= 6
}}

 Halve finale Zaterdag 6 april 2013, 16:00 uur Derde plaats Zondag 7 april 2013, 11:00 uur Finale Zondag 7 april 2013, 16:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Victoria 2013

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2013
Curling
Sport in Brits-Columbia